Saltiri (instrument), antic instrument de corda
 Saltiri (llibre), nom del Llibre dels Salms o, en general, d'un breviari contenint salms 
 Saltiri anglocatalà, saltiri famós del 
 saltiri, rosari o conjunt de grans enfilats destinat a comptar les avemaries.